Leitziel bezeichnet

 Leitziel (Didaktik), eine erstrebenswerte übergeordnete Zielsetzung im Lernprozess
 Leitziel (Ethik), eine ethisch-moralische, religiöse, philanthropische oder gemeinnützige Zielvorgabe

Siehe auch: